Nogomet je u programu Mediteranskih igara od 1951. (oduvijek). Najuspješnija je reprezentacija Italije.

Izdanja

Vječna ljestvica

Izvori